Favaro ima više značenja:
 Favaro, Biella
 Favaro, Treviso